V. Lipót osztrák herceg (1157–1194)
 V. Lipót osztrák főherceg (1586–1632)